Бисярин — русская фамилия; имеет женскую форму Бисярина.

Известные носители 
 
 Бисярин, Игорь Александрович (1941—2014) — российский учёный, конструктор радиолокационного оборудования

 Бисярина, Валентина Павловна (1912—1997) — советский врач-педиатр, доктор медицинских наук, академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда.